Пайсанду:

 Пайсанду (департамент) — Уругвай 
 Пайсанду — столиця департаменту 
 Пайсанду (Парана) — муніципалітет в Бразилії 
 Пайсанду (футбольний клуб)